Cachi puede referirse a:
 Cachi, nombre que se le da a ciertos vasos en algunas regiones de España;
 Cachi, localidad en la Provincia de Salta, Argentina;
 Departamento Cachi, división administrativa de la Provincia de Salta, Argentina;
 Nevado de Cachi, eminencia de la Argentina.
 Parte intima femenina, utilizada en Argentina.